Sergio Martínez Ballesteros (Burjassot, 4 de setembro de 1975)  é um ex-futebolista profissional espanhol. Atuava como defensor. Seu último clube foi o Levante UD.

Títulos 
Villarreal
UEFA Intertoto (2): 2003, 2004

Espanha Sub-21
Campeonato Europeu Sub-21: 1998

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Villarreal Club de Fútbol
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid
Futebolistas do Real Club Deportivo Mallorca
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Nascidos em 1975